Anna Karenina har flere betydninger:
 Anna Karenina er en roman af Lev Tolstoj.

Romanen af Tolstoj er filmatiseret flere gange:
 Anna Karenina (film fra 1914) - russisk stumfilm.
 Anna Karenina (film fra 1915) - amerikansk sort-hvid stumfilm af J. Gordon Edwards.
 Anna Karenina (film fra 1920) - tysk stumfilm af Frederic Zelnik.
 Anna Karenina (film fra 1935) - amerikansk film over romanen af Clarence Brown.
 Anna Karenina (film fra 1967) - sovjetisk film instrueret af Aleksandr Sarkhi.
 Anna Karenina (film fra 1975) - sovjetisk spillefilm fra 1975 af Margarita Pilikhina.
 Anna Karenina (film fra 1997) - amerikansk film over romanen af Bernard Rose.
 Anna Karenina (tv-serie fra 2000) - britisk miniserie af David Blair.
 Anna Karenina (film fra 2012) - britisk episk romantisk drama fra 2012 af Joe Wright.